Mentha australis  — вид растений из рода Мята подсемейства Котовниковые семейства Яснотковые.

Синонимы 
 Micromeria australis Benth. (1834).

Распространение 
Мята австралийская встречается в Австралии: растёт в восточной Австралии во всех штатах и на всех территориях, но не встречается в Западной Австралии. Местные общеупотребительные названия растения — river mint, native mint, native peppermint и Australian mint.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Mentha australis (photos)

Флора Австралии
Мята
Эндемики Австралии